Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2002/03 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2002/03, einer Spielklasse im Schach, mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit je 15 eingesetzten Spielern kamen Nagykanizsa TSK, Szombathelyi MÁV Haladás VSE und Budapesti Egyetemi Atlétikai Club aus, während Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete 24 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit jeweils 10 Punkten aus 11 Partien Gábor Papp und Győző Pataki (beide ASE Paks).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2002), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2002; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, MEX = Mexiko, ROM = Rumänien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

ASE Paks

Nagykanizsa TSK

Miskolci SSC

Honvéd Budapest

Statisztika PSC

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Vasas SC Novák

Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete

PMSE Antenna Hung

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2002
Schach 2003